Rabino ist der Name folgender Orte:
 Rąbino, Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Świdwiński der Woiwodschaft Westpommern

Rabino ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Rabino (1931–2020) italienischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Renzo Rabino (* 1997), uruguayischer Fußballspieler